Вишгород — місто в Україні, адміністративний центр Вишгородського району Київської області.
 Вишгород — піднесена частина старого міста в Таллінні.
 Вишгород — село Рязанського району Рязанської області.

Див. також 
 Вишеград
 Вишогруд.